Damasichthon () ist in der griechischen Mythologie:

 Damasichthon (Sohn des Amphion) und der Niobe
 Damasichthon (König von Theben), Sohn des Opheltes
 Damasichthon (Sohn des Kodros), Bruder des Promethos